L'uomo dalla maschera di ferro (The Man in the Iron Mask, 1977), regia di Mike Newell
L'uomo dalla maschera di ferro (Le masque de fer, 1962), regia di Henri Decoin

Pagine correlate 
La maschera di ferro